Зозулі або Зозулеві (Cuculidae) — родина птахів ряду зозулеподібних.

Села:
 Зозулі — Київська область, Васильківський район
 Зозулі — Львівська область, Золочівський район
 Зозулі — Полтавська область, Шишацький район